
Termin -{NMU}- ima više značenja.

 Neuromedin U, neuropeptid
 -{N}--nitrozo--{N}--metilurea